Trapa (arquitectura): Obertura disposada en un pla horitzontal.
 Botànica: Gènere de plantes aquàtiques de la família trapàcia Trapa (gènere).
 Catolicisme: Orde religiós monàstic els membres del qual són els trapencs: Orde Cistercenc de l'Estricta Observança
 Toponímia: Nom de diversos llocs als Països Catalans
 ''Dialectal: Nom que rep el forat arran de paret per on es deixa caure l'herba de la pallissa o paller a la menjadora dels animals, que cau just a sota.